Slamkrypare kan syfta på:

 Slamkrypare – fiskar i flera släkten
 Slamkrypare (fråga) – en tvetydig fråga i en frågesport
 Slamkrypare (redskap) – en maskin för att sjösätta eller ta upp båtar
 Slamkrypare (skor) – en populär benämningen på ett par ankelhöga vinterskor